Lappalainen ist der Familienname folgender Personen:

 Ismo Lappalainen alias DJ Gismo, finnischer Diskjockey
 Joonas Lappalainen (* 1998), finnischer Automobilrennfahrer
 Kaarlo Lappalainen (1877–1965), finnischer Sportschütze
 Kimmo Lappalainen (* 1944), finnischer Opernsänger (Tenor)
 Konsta Lappalainen (* 2002), finnischer Automobilrennfahrer
 Lassi Lappalainen (* 1998), finnischer Fußballspieler

 Tauno Lappalainen (1898–1973), finnischer Skilangläufer